Onze (11), un nombre entier.
 11, année du calendrier julien.
 11 est le numéro du département français : l'Aude.
 Onze, album studio de Bryan Adams sorti en 2008.
 Onze, série télévisée argentine créée en 2017.
 Onze, personnage fictif de la série Stranger Things

Voir aussi
 Onze d'or
 Onze d'or hongrois